La saison 2009-2010 du Championnat d'Iran de football est la vingt-huitième édition du championnat national de première division iranienne. Les dix-huit meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club de Sepahan Ispahan qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final,  avec six points d'avance sur le Zob Ahan FC et huit sur l'Esteghlal Teheran. C'est le deuxième titre de champion d'Iran de l'histoire du club, après celui obtenu en 2003.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Iran de football
Iran
2009 en Iran
Sport en Iran en 2010